Le tournoi de Sydney est un tournoi de tennis professionnel. L'édition masculine 1978, faisant partie du circuit Grand Prix, s'est disputée du 18 au .

Tim Wilkison remporte le simple messieurs. En finale, il bat Kim Warwick, décrochant à cette occasion le premier titre de sa carrière.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Hank Pfister et Sherwood Stewart.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Saison 1978 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Sydney

Liens externes 
  Site officiel
 
 

ATP 1978
Tennis en Australie en 1978
Sydney
Tennis en décembre 1978